Szerokie Pole – część wsi w gminie Domaniewice, powiecie łowickim, województwie łódzkim
 Szerokie Pole – wschodni stok Płaczliwej Skały w słowackich Tatrach Bielskich
 Szerokie Pole – zbocza poniżej Małej Łomnickiej Baszty w słowackich Tatrach Wysokich